Марек Юзвяк (; ) — польский футболист, игравший на позиции защитника. Выступал за сборную Польши.

Игровая карьера 
На молодёжном уровне и в низших лигах играл в Семёнтково, Рацёнже, Млаве и Ожише. С 1987 года стал играть в варшавской «Легии». Дебютировал в высшей лиге 4 февраля 1988 года в гостевом матче против «Гурника» Забже (1:1). В течение следующих сезонов неоднократно становился в составе клуба чемпином и обладателем кубка страны. С 1996 по 2001 год играл за французский «Генгам», с которым вылетал из Лиги 1 и возвращался обратно. На непродолжительное время уезжал в Китай, после чего снова играл за «Легию», где и завершил карьеру игрока, проведя последний матч за команду 9 июня 2005 года в домашней игре против ГКС Катовице. Всего за «Легию» во всех турнирах провёл 348 матчей.

Послеигровая деятельность 
С 2005 года стал работать скаутом в «Легии», в марте 2010 года перешёл на должность директора по спортивному развитию, в мае 2012 — на должность исполнительного директора по трансферам. В начале января 2013 года покинул клуб. С апреля 2015 по август 2017 года работал менеджером по персоналу, а также в скаутском отделе «Лехии» Гданьск. Весной 2019 года  — советником правления по спортивным вопросам в ФК «Вигры». С мая 2019 по ноябрь 2020 года — спортивный директор в плоцкой «Висле», отвечал за трансферную политику и спортивный отдел.

Клубная статистика

Матчи за сборную

Достижения 
 «Легия»
 Чемпион Польши: 1993/94, 1994/95, 2001/02
 Обладатель Кубка Польши: 1988/89, 1989/90, 1993/94, 1994/95
 Обладатель Суперкубка Польши: 1990, 1995
 Обладатель Кубка польской лиги: 2001/02

 «Генгам»
 Победитель Кубка Интертото: 1996

Примечания 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Гуанчжоу Сити»